Krosta ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Krosta (1839–1914), deutscher Philologe und Gymnasiallehrer
 Otto Krosta (1844–1925), deutscher Sanitätsoffizier

Siehe auch:
 Crosta